Skoki do wody na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie rozgrywane były w dniach 29 lipca - 11 sierpnia. Areną zmagań był obiekt Aquatics Centre.

Kwalifikacje

Rezultaty

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012